Kingfisher – birra indiana
Kingfisher – azienda britannica
Kingfisher – comune degli Stati Uniti in Oklahoma

Altre voci
Torre Kingfisher – torre negli Stati Uniti nello stato di New York
Kingfisher Airlines – compagnia aerea indiana
Kingfisher Airlines Tennis Open – torneo di tennis
Contea di Kingfisher – contea dell'Oklahoma